Юссо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Юссо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр